Oedipodinae — підродина прямокрилих комах родини Саранові (Acrididae). Представники групи мешкають в аридних відкритих місцевостях, у траві та чагарниках. Мають яскраво забарвлені задні крила та передні крила маскувального коричневого або піщаного забарвлення.

Класифікація 
Підродина включає наступні триби та роди:

 Acrotylini
 Acrotylus
 Anconiini
 Anconia
 Arphiini
 Arphia
 Lactista
 Leuronotina
 Tomonotus
 Bryodemini
 Angaracris
 Bryodema
 Bryodemella
 Circotettix
 Chortophagini
 Chimarocephala
 Chortophaga
 Encoptolophus
 Shotwellia
 Epacromiini
 Aiolopus
 Epacromius
 Paracinema
 Hippiscini
 Agymnastes
 Camnula
 Cratypedes
 Hadrotettix
 Heliastus
 Hippiscus
 Leprus
 Pardalophora
 Xanthippus
 Locustini
 Brunnerella
 Gastrimargus
 'Locusta Oedaleus Psophus Pyrgodera Scintharista Macherocerini
 Macherocera Oedipodini
 Celes Mioscirtus Oedipoda Parapleurini
 Ceracris Mecostethus Parapleura Stethophyma Psinidiini
 Derotmema Hippopedon Mestobregma Metator Psinidia Trachyrhachys Trepidulus Sphingonotini
 Conozoa Dissosteira Heliopteryx Microtes Pseudoceles Spharagemon Sphingonotus Trimerotropis Trilophidiini
 Trilophidia Tropidolophini
 TropidolophusРоди, що не увійшли у жодну з триб:Angaracrisoides — Asphingoderus — Atympanum — Aulocaroides — Aurilobulus — Austroicetes — Brancsikellus — Chloebora — Chondronotulus — Chortoicetes — Crinita — Cyanicaudata — Diraneura — Dittopternis — Elmisia — Eokingdonella — Eremoscopus — Eurysternacris — Fitzgeraldia — Flatovertex — Homoeopternis — Humbe — Jacobsiella — Jinabia — Kinshaties — Leptopternis — Longipternis — Mecistopteryx — Mioedipoda — Morphacris — Nepalacris — †Nymphacrida — †Oedemastopoda — Oreacris — Promesosternus — Pseudaiolopus — Pycnocrania — Pycnodella — Pycnodictya — Pycnostictus — Qualetta — Rashidia — Tibetacris — Tmetonota — Wernerella — Yiacris — Zimbabwea''

Примітки 

Саранові
Підродини комах